Крату:

 Крату — ведийский мудрец в индуизме.
 Крату — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре.
 Крату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.